Marco Gonçalves (n. 1984), cestista portoghese
 Marco Gonçalves (n. 1979), schermidore portoghese